Друцк:

 Друцк — деревня в Толочинском сельсовете Толочинского района Витебской области Белоруссии.
 Друцк — дворянский герб.